Le Nemrut Dağı (Mont Nemrud) est une montagne située au sud-est de la Turquie (côté frontière syrienne).
Le Nemrut est un volcan situé au bord du lac Van à l'est de la Turquie (côté frontières iranienne et irakienne).